Воломин:

 Воломин — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Воломинский повят.
 Воломин — гмина (уезд) в Польше, входит в Воломинский повят, Мазовецкое воеводство.